Coppée ist der Familienname folgender Personen:

 François Coppée (1842–1908), französischer Dichter, Dramatiker und Romanschriftsteller
 Robert Coppée (1895–1970), belgischer Fußballspieler